Viamala kan syfta på:

Viamala (region) - region i kanton Graubünden i Schweiz.
Viamala (ravin) - ravin i ovannämnda region.